Let Me (Rihanna), een nummer van de Barbadiaanse zangeres Rihanna uit 2005
Let Me (Zayn), een nummer van de Britse zanger Zayn Malik uit 2018